Halowe Mistrzostwa Europy w hokeju na trawie kobiet po raz pierwszy zostały rozegrane w 1975 roku w Arras. Rozgrywki zostały zdominowane przez reprezentantki Niemiec, które do tej pory (łącznie z RFN) zdobyły 16 złotych medali. Polki dotychczas wywalczyły jeden srebrny medal w 2016 roku i dwa brązowe krążki w 2012 i 2014 roku.

Mistrzostwa organizuje Europejska Federacja Hokeja na Trawie (EHF).

Medaliści halowych mistrzostw Europy w hokeju na trawie kobiet

Klasyfikacja medalowa (1975-2022)

Zobacz też 
 Mistrzostwa Europy w hokeju na trawie kobiet
 Halowe mistrzostwa Europy w hokeju na trawie mężczyzn

Linki zewnętrzne 
 Medaliści mistrzostw
 Dokumentacja mistrzostw na stronie Polskiego Związku Hokeja na Trawie

!

de:Hockey-Europameisterschaft